Saint-Juéry kan syfta på:
 Saint-Juéry, Aveyron
 Saint-Juéry, Lozère
 Saint-Juéry, Tarn